Freitagnacht Jews ist eine Fernseh-Talkshow, die von dem Schauspieler Daniel Donskoy moderiert wird. Die Sendung startete im April 2021 zunächst auf Youtube und in der Mediathekreihe, seit Juni 2021 wird die Sendung im WDR ausgestrahlt.

Informationen zur Sendung 
In der ersten jüdischen Late-Night-Show, welche jeden Freitagabend vor Beginn des Ruhetags Schabbat"im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde, werden jüdische Gäste eingeladen, um gemeinsam mit dem Moderator Daniel Donskoy über das jüdische Leben in Deutschland zu diskutieren. Durch Spiele und selbstgekochtem Essen möchte der Moderator eine heimische Atmosphäre und ein Wohlbefinden schaffen. Das Ziel der Sendung ist es die  Vorurteile gegenüber Juden zu reduzieren und dem Menschen einen Einblick in das jüdische Leben zu gewähren.

Auszeichnungen 
Die Talkshow Freitagnacht Jews wird im September 2021 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Comedy/ Late Night" ausgezeichnet.

Webseiten 

 Homepage der Sendung

Einzelnachweise 

Talkshow (Fernsehen)
Fernsehsendung der 2020er Jahre